Emmanuelle Santinelli (née en 1965), historienne médiéviste française ;
  (1627-1697), alchimiste, poète et librettiste italien ;
  (1838–1878), jockey italien.